Neisser oder Neißer ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Neisser (1855–1916), deutscher Dermatologe, Bakteriologe und Sozialhygieniker
 Arthur Neisser (1875–1943?), deutscher Musikkritiker und Schriftsteller
 Clemens Neisser (1861–1940), deutscher Psychiater
 Ernst Neißer (1863–1942), deutscher Internist
 Fabian Neisser (1559–1605), deutscher Maler in Danzig
 Friedrich Wenzel Neißer (1716–1777), Mitglied der Herrnhuter-Gemeinde und Kirchenlieddichter
 Gerd Neisser (* 1932), deutscher Maler
 Hans Neisser (1895–1975), deutsch-amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler
 Heinrich Neisser (* 1936), österreichischer Jurist und Politiker (ÖVP)
 Horst Neißer (* 1943), deutscher Schriftsteller, Verleger und Bibliothekar
 Karl Neisser (auch: Neißer, Neusser; 1882–1933), deutscher Schauspieler, Regisseur und Drehbuchautor
 Kersten Neisser (* 1956), deutsche Ruderin
 Liselotte Neisser, Geburtsname von Liselotte Dieckmann (1902–1994), deutsch-amerikanische Komparatistin
 Max Neisser (1869–1938), deutscher Bakteriologe und Hygieniker (Neisser-Färbung)
 Regina Neißer (1848–1923), deutsche Schriftstellerin
 Ulric Neisser (1928–2012), US-amerikanischer Psychologe
 Walter Neisser (1860–1941), deutscher Sprachwissenschaftler und Vedaforscher

Siehe auch:
 Villa Neisser in Breslau
 Neisser-Färbung
 Neiser